Buslijn 320 (Amsterdam-Hilversum)
Buslijn 320 (Drachten-Leeuwarden)